Руслан Юрьевич Спиридонов (3 апреля 1976 — 8 января 2012) — российский актёр театра и кино.

Урна с прахом в колумбарии Введенского кладбища (уч. 1С).

Роли в кино 
 2004 — Кожа саламандры — эпизод
 2005 — Хиромант — охранник Стогова
 2005 — Адъютанты любви — Валериан Зубов
 2006 — Потерянные в раю — эпизод
 2008 — 2012 — Обручальное кольцо — эпизод
 2008 — Шальной ангел — эпизод
 2009 — Меч — боец «Альфы»
 2010 — Черкизона. Одноразовые люди — крупье
 2010 — Погоня за тенью — Изотов, следователь
 2010 — Мент в законе-3 — Никольский Дмитрий
 2010 — Закон и порядок. Отдел оперативных расследований-4 — эпизод
 2010 — Адвокат-7 — Кирилл Федосеев, тренер
 2011 — Говорит полиция — Петр Орешников

Театр

Ссылки 
 http://kino-cccp.net/publ/17-1-0-2201
 http://www.rudata.ru/wiki/Спиридонов,_Руслан_Юрьевич
 http://movieline.ru/user.php?id=1668&comments=1
 http://www.biletexpress.ru/actors/4172/abt.html
 http://bozaboza.narod.ru/spiridonovruslan.htm

Похороненные на Введенском кладбище